Якима () — топоним американского штата Вашингтон:

Топоним штата Вашингтон 
 Якима — река.
 Якима — город.
 Якима — округ.

Прочее 
 Якима Канутт (1895—1986; наст. имя Энос Эдвард Канутт) — американский ковбой, каскадёр-изобретатель, киноактёр и кинорежиссёр.

См. также 
 Якама